Antonio Flores – cantautore e attore spagnolo
 Antonio Flores – scrittore spagnolo
 Antonio Rodriguez Flóres – ex calciatore messicano
 Antonio Flores Jijón – politico ecuadoriano
 Antonio Floro Flores – calciatore italiano